Shay a sorti 2 albums studio depuis 2016. D'abord signé chez 92i le label de Booba pour Jolie Garce pour ensuite aller chez Capitol,Universal pour Antidote en 2019.En 2021 elle crée son propre label Jolie Garce Records.

Jolie garce est certifié disque d'or avec 50 000 exemplaires vendu comme pour Antidote son deuxième album. 
C'est 5 singles d’or et 2 singles de platines ainsi que 600 000 unités vendues en France.

Albums

Singles

Singles en collaboration

Clips vidéo

Notes et référencee 

Discographie d'artiste belge
Discographie d'artiste français
Discographie de hip-hop
Shay